Ambás ist der Name folgender Parroquias in der spanischen Region Asturien:
Ambás (Carreño) in der Gemeinde Carreño
Ambás (Grado) in der Gemeinde Grado
Ambás (Villaviciosa) in der Gemeinde Villaviciosa